Bonacina ist der Familienname folgender Personen:

 Céline Bonacina (* 1975), französische Saxofonistin und Komponistin
 Ernesto Bonacina (1902–??), italienischer Sprinter
 Fabio Bonacina (* 1923), italienischer Turner
 Martin Bonacina (1585–1631) Moralist, Mailand